L'Homme qui marche est le titre de :
 Une  d'Auguste Rodin
 Une série de sculptures monumentales de Alberto Giacometti, dont Homme qui marche I
 L'Homme qui marche est un livre de Christian Bobin
 L'Homme qui marche est un manga de Jirō Taniguchi
 L'Homme qui marche est une compagnie théâtrale dédiée aux croisements des arts du spectacle vivant, dirigée par Sophie Hutin
 L'homme qui marche est un film de Éric Vuillard en  2006
 L'Homme qui marche est un film de Aurélia Georges sorti en 2007
 une chanson de Francis Cabrel (Album Photos de voyages, 1985)
 L'Homme qui marche est un titre d'Étienne Daho qui donna son nom à un album best-of sorti en 2015.

Homonymie de titre